Mühlleithen steht für:
 Mühlleithen (Geroldsgrün), Ortsteil von Geroldsgrün im Landkreis Hof, Bayern
 Mühlleithen (Klingenthal), Ort von Klingenthal im Vogtlandkreis, Sachsen